Vranjak je lahko:
 Vranjak Žumberački (Hrvaška)
 Vranjak (Bosna in Hercegovina)